Televíziós sorozat
 A Jetson család – William Hanna és Joseph Barbera által rendezett amerikai rajzfilmsorozat (1962–1987)

Tévéfilmek
 Frédi, Béni és a Jetson család: Jövőben, menőben az időben  – Ray Patterson és Don Lusk által rendezett amerikai rajzfilm (1987)
 Judy Jetson és a Rockerek – Ray Patterson és Paul Sommer által rendezett amerikai rajzfilm (1988)

Mozifilm
 A Jetson család – William Hanna és Joseph Barbera által rendezett amerikai rajzfilm (1990)

DVD-film
 A Jetson család és a pankrátor robotok – Anthony Bell által rendezett amerikai 2D-s számítógépes animációs film (2017)